Люне́ль ():

  — французская коммуна департамента Эро.
  — мускатное ликёрное вино из окрестностях Люнеля департамента Эро

Персоналии 
Из Люнеля; Люнельский (в хронологическом порядке):
 — французский талмудист, глава талмудической школы
 Аарон бен Мешуллам Люнельский (ум. 1210) — писатель по ритуальным вопросам, один из пяти сыновей Мешуллама б.-Якова
  — французский святой-блаженный.
 дон Астрюк де Люнель (Абба Мари бен-Моисей Ярхи; ; XIII—XIV века) — вождь консервативной оппозиции против рационализма последователей Маймонида в Южной Франции.
 Соломон бен-Иуда из Люнеля (Соломон Вивес; ; род. 1411) — философский писатель в Провансе.
 Авраам Люнельский (XVI век) — прославленный филолог, владевший, по преданию, 20 языками.

Фамилия:
  — французский писатель.

Примечания